|-
| 134401 - || || 30 de juny, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134402 - || 1997 RG || 1 de setembre, 1997 || Yatsuka || H. Abe
|-
| 134403 - || 1997 SC || 16 de setembre, 1997 || Modra || A. Galád, A. Pravda
|-
| 134404 - || || 29 d'octubre, 1997 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 134405 - || || 29 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134406 - || 1998 BF || 17 de gener, 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 134407 - || || 22 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134408 - || || 23 de febrer, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134409 - || 1998 FV || 18 de març, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134410 - || || 20 de març, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134411 - || || 20 de març, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134412 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134413 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134414 - || || 20 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134415 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134416 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134417 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134418 - || || 19 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134419 - || || 28 de juny, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 134420 - || || 26 de juliol, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 134421 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134422 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134423 - || || 22 d'agost, 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 134424 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134425 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134426 - || || 25 d'agost, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 134427 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134428 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134429 - || || 15 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134430 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134431 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134432 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134433 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134434 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134435 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134436 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134437 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134438 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134439 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134440 - || || 18 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134441 - || || 27 de setembre, 1998 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 134442 - || || 26 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134443 - || || 16 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134444 - || || 29 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134445 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134446 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134447 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134448 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134449 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134450 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134451 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134452 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134453 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134454 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134455 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134456 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134457 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134458 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134459 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134460 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134461 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134462 - || || 18 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 134463 - || || 22 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134464 - || || 13 d'octubre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 134465 - || || 13 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134466 - || || 14 d'octubre, 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 134467 - || || 22 d'octubre, 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 134468 - || || 17 d'octubre, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 134469 - || || 17 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134470 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134471 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134472 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134473 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134474 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134475 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134476 - || || 11 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134477 - || || 11 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134478 - || || 13 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134479 - || || 13 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134480 - || || 14 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134481 - || || 14 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134482 - || || 17 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134483 - || || 19 de novembre, 1998 || Cocoa || I. P. Griffin
|-
| 134484 - || || 21 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134485 - || || 18 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134486 - || 1998 XP || 10 de desembre, 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 134487 - || || 8 de desembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134488 - || || 11 de desembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134489 - || || 14 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134490 - || || 14 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134491 - || || 14 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134492 - || || 14 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134493 - || || 14 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134494 - || || 14 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134495 - || || 26 de desembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134496 - || || 11 de gener, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134497 - || || 16 de gener, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 134498 - || || 21 de gener, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 134499 - || || 22 de gener, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 134500 - || || 16 de gener, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
4